Соревнования по карате на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года прошли с 17 по 18 октября в Парке Polideportivo Roca в Буэнос-Айреса, столицы Аргентины. Будут разыграны 6 комплектов наград: у юношей и девушек. В соревнованиях, согласно правилам, смогут принять участие спортсмены рождённые с 1 января 2001 года по 31 декабря 2002 года.

История 
Карате является новым видом программы, который дебютирует на III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

Квалификация 
Каждый Национальный олимпийский комитет (НОК) может принять участие не более чем в 6 соревнованиях, по 3 на каждый пол и по одному на каждую весовую категорию.

Как хозяйка турнира, Аргентина получила 4 квоты, по 2 у юношей и девушек. Ещё четыре, по две у юношей и девушек квоты распределены решением трёхсторонней комиссии. Остальные 40 мест определены различными способами, а именно: Молодёжный Олимпийский Рейтинг и два квалификационных турнира. Кроме того, на всех континентах гарантируется представительство хотя бы одного спортсмена.

Общее число спортсменов, которые выступят на соревнованиях, было определено Международным олимпийским комитетом и составило 48 человек (24 юноши и 24 девушки).

Календарь

Медалисты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей

Медали

Юноши

Девушки

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов
 Страница соревнований на сайте оргкомитета юношеских Олимпийских игр 2018 года

Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2018
Карате на летних юношеских Олимпийских играх